Matanzas, ville de Cuba, capitale de la province homonyme ;
 Matanzas, village du Chili dans la commune de Navidad (région du Libertador General Bernardo O'Higgins) ;
 Matanzas, rivière de Floride.